Термостат може да се отнася за:

 Термостат, терморегулатор или апарат или съд, в който се поддържа постоянна температура
 Автомобилен термостат, устройство, което служи за поддържане на постоянна температура на автомобилния двигател